Arthur Nory Mariano — ginasta brasileiro
 Arthur da Silva Mariano — voleibolista de praia brasileiro de Mato Grosso do Sul
 Arthur Diego Mariano Lanci — voleibolista de praia brasileiro do Paraná
 Artur Mariano — lutador brasileiro

Desambiguações de antropônimos